Hidden Treasures () — мини-альбом американской треш-метал-группы Megadeth, выпущенный в 1995 году. В этот EP вошли песни, записанные ранее, но не вошедшие в альбомы группы. В Европе альбом издавался в виде бонус-диска к студийному релизу Youthanasia, а 30 апреля 2007 года вышло переиздание.

На обложке изображена северо-центральная часть штата Аризона, причём вместо некоторых городов указаны названия песен с альбома.

Список композиций

Оригинал

Бонус-диск

Переиздание

Позиции в чартах

Участники записи 
Megadeth
 Дэйв Мастейн — гитара, вокал
 Марти Фридмен — гитара, бэк-вокал
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Менца — ударные

Производство
 Продюсеры — Дезмонд Чайлд и Дэйв Мастейн (трек 1); Макс Норман и Дэйв Мастейн (трек 2)
 Звукорежиссер — Макс Норман (треки 2-8)
 Микширование — Макс Норман (треки 2-6); Макс Норман и Дэйв Мастейн (трек 7-8)

Примечания 

Альбомы Megadeth
Альбомы 1995 года
Мини-альбомы Capitol Records